Кальб () — немецкая фамилия:
 Кальб, Бартоломеус (род. 1949) — немецкий политик, член христианско — социального союза (ХСС) Баварии, с 1987 года член Бундестага.
 Кальб, Герман (1924—2011) — политик в ГДР.
 Кальб, Иоганн (1721—1780) — деятель американской войны за независимость.
 Кальб, Клаус (род. 1942) — немецкий лихенолог, специалист по тропическим лишайникам.
 Кальб, Шарлотта фон (1761—1843) — немецкая писательница, подруга Шиллера.